Stengele ist der Name von Orten:
 Stengele (Meckenbeuren), Ortsteil der Gemeinde Meckenbeuren, Bodenseekreis, Baden-Württemberg

Stengele ist der Familienname folgender Personen:
 Benvenut Stengele (1842–1904), deutscher Franziskanerpater und Historiker
 Bernhard Stengele (* 1963), deutscher Schauspieler, Rezitator, Regisseur, Theaterleiter und Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Gustav Stengele (1861–1917), deutscher Schriftsteller und Politiker der SPD
 Ida Stengele (1861–nach 1927) war eine Politikerin der SPD, Mitglied der Hamburger Bürgerschaft